Oden eller Odin kan syfta på:

 Oden – den äldste, störste och visaste av asagudarna i den nordiska mytologin
Oden från Lejre – en liten gjuten figurin från omkring år 900
 Oden (försäkringsbolag) – Allmänna Liv-Försäkringsbolaget Oden 
 Camp Oden – grupperingsplats tillhörande svenska Bosnienbataljonerna
 Odenbiografen – biograf utanför Göteborg som stängde 1925
 IK Oden – en idrottsklubb från Västerås
 Oden – en högstämd lyrisk dikt, se Ode
Oden - en varm soppgryta som tillhör det Japanska köket

Astronomi 
 3989 Odin – en asteroid

Fartyg 
 Oden (isbrytare, 1957) – en svensk isbrytare 1957-1988
 Oden (isbrytare) – en svensk isbrytare 1988- 
 Odin (satellit) – en satellit utvecklat av Rymdbolaget 2001- 
 M/S Oden Gamle – ett tidigare ångfartyg 1902–
 Oden-klass – en fartygsklass i svenska flottan 1897–1937

Geografi 
 Odin, Minnesota – en ort i Watonwan County i Minnesota
 Odèn – en kommun i provinsen Província de Lleida i Spanien

Se även 
 Odén – ett efternamn